Есперанза и Реформа има више значења:

 Есперанза и Реформа, Мигел Вега (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Есперанза и Реформа, Селестино Милијан (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику